Jevtic oder Jevtić (serbisch: Јевтић) ist ein serbischer Familienname. Es ist ein Patronym, das vom Namen Euthymius (serbisch: Jevtimije / Јевтимије) abgeleitet ist. Es ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandar Jevtić (* 1985), serbischer Fußballspieler
 Atanasije Jevtić (1938–2021), jugoslawischer bzw. serbischer Theologe und Bischof
 Darko Jevtić (* 1993), Schweizer Fußballspieler
 Dušan Jevtić (* 1992), deutsch-bosnischer Fußballspieler
 Ivan Jevtić (* 1947), serbischer Komponist
 Ivica Jevtić (* 1983), serbischer Volleyballspieler
 Miroljub Jevtić (* 1955), serbischer Politologe
 Nikola Jevtić (* 1984), serbischer Fußballspieler
 Olivera Jevtić (* 1977), serbische Langstreckenläuferin
 Svetlana Jevtic (* 1967), serbische Pianistin und Sängerin